Tamarack désigne :
 Le mélèze laricin
 Tamarack Creek, une rivière du parc Yosemite
 Tamarack Flat, un plateau du parc Yosemite

Toponyme 
États-Unis
 Tamarack, une ville située dans le Minnesota.